Rui Costa (voetballer), een Portugees voetballer
Rui Costa (wielrenner), een Portugees wielrenner
Rui Costa (scheidsrechter), een Portugees voetbalscheidsrechter
Rui Costa (politicus), een Braziliaanse gouverneur